Luga kan syfta på följande platser:

Ryssland 

 Luga (flod), flod som mynnar i Finska viken och rinner igenom Novgorod oblast och Leningrad oblast, 
 Lugabukten, vik i Finska viken
 Ust-Luga, ort i Leningrad oblast
 Luga, stad, Leningrad oblast,

Senegal 

 Louga, regionhuvudort, 

Robotskapade Rysslandförgreningar
Robotskapade Senegalförgreningar